Villers-Bocage kan syfta på:
 Villers-Bocage, Calvados
 Villers-Bocage, Somme